A Phantom jelentése lehet:

Repülés
 F–4 Phantom II, vadászrepülő
 McDonnell FH Phantom, vadászrepülő
 Boeing Phantom Ray, pilóta nélküli harci repülőgép

Filmművészet
 Phantom, 1922-es film
 The Phantom, 1931-es film
 The Phantom, filmsorozat
 Fantom, 1996-os film
 Phantom, 2013-as film
 Phantom, dél-koreai televíziós sorozat

Kapcsolódó szócikkek
 Az Operaház Fantomja (egyértelműsítő lap)